Тодендорф () — населённый пункт в Германии на побережье Балтийского моря в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Входит в состав общины Панкер () района Плён (). Находится в 9 км от Лютенбурга и на удалении 6 км от курортного городка Ховахт ().

Вблизи Тодендорфа на морском побережье дислоцируется тренировочный центр и полигон ПВО сухопутных войск Германии, на котором в 2007 г. было проведено успешные испытания системы защиты от миномётных атак C-RAM. Там же расположены подразделения 61-й зенитной ракетной группы Бундесвера.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 German ADA Live Firing Range Todendorf // YouTube, 25 августа 2018
 Todendorf 12.3.2015 // YouTube, 25 августа 2018

Общины Шлезвиг-Гольштейна